Эдвин (Э́дди) Кра́мер (; , ) — звукоинженер и продюсер, сотрудничавший с такими исполнителями, как The Jimi Hendrix Experience, The Beatles, AC/DC, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Triumph, Kiss, David Bowie, Peter Frampton, Curtis Mayfield, Карлосом Сантаной, Anthrax, Carly Simon, Robin Trower.

Биография 
Эдди Крамер родился в Кейптауне и с десятилетнего возраста учился играть на фортепиано, виолончели и скрипке. Он поступил в престижный Южноафриканский Колледж Музыки, где изучал классическое фортепиано, но уже в то время проявлял большой интерес к джазу. В 19 лет переехал в Англию, где делал записи местных джазовых групп в домашней студии и установил Hi-Fi-оборудование.

В 1964 году он начинает работать в качестве звукоинженера на лейбле Pye. Ему довелось записывать таких артистов, как Сэмми Дэвис-младший, Петула Кларк и The Kinks.

Он стал работать в Olympic Sound Studios в Лондоне, где был звукоинженером при записи альбомов The Small Faces, The Beatles, The Rolling Stones и Джимми Хендрикса.

Звукоинженер 

 1967: Jimi Hendrix — Are You Experienced
 1967: Jimi Hendrix — Axis: Bold as Love
 1967: Traffic — Mr. Fantasy
 1968: Jimi Hendrix — Electric Ladyland
 1968: Graham Gouldman — The Graham Gouldman Thing
 1968: Family — Music in a Doll's House
 1968: Blue Cheer — Outsideinside
 1968: Traffic — Traffic
 1969: John Mayall — Empty Rooms
 1969: Led Zeppelin — Led Zeppelin II
 1969: The Nice — Nice
 1969: John Mayall — The Turning Point
 1970: Jimi Hendrix — Band of Gypsys
 1970: The Nice — Five Bridges
 1970: Led Zeppelin — Led Zeppelin III
 1971: Curtis Mayfield — Curtis/Live!

 1971: John Sebastian — Four of Us
 1971: Humble Pie — Performance Rockin' the Fillmore
 1972: John Mayall — Jazz Blues Fusion
 1972: Led Zeppelin — How the West Was Won
 1973: Peter Frampton — Frampton's Camel
 1973: Led Zeppelin — Houses of the Holy
 1973: Derek and the Dominos — In Concert
 1975: Led Zeppelin — Physical Graffiti
 1976: Peter Frampton — Frampton Comes Alive!
 1982: Led Zeppelin — Coda
 1991: The Power Trio From Hell — American Man
 2006: Hangface — Freakshow
 2007: Shery — Continuamente (in album El Amor es un Fantasma)
 2007: Francesco Sondelli — Disordinary
 2007: Lez Zeppelin — Lez Zeppelin
 2010: Claire Stahlecker Band — Never Stop Lovin' You

Продюсерские работы 

 1971: Carly Simon — Carly Simon
 1971: Jimi Hendrix — Cry of Love
 1972: NRBQ — Scraps
 1973: NRBQ — Workshop
 1973: Stories — About Us
 1974: Spooky Tooth — Mirror
 1975: Kiss — Alive!
 1976: Kiss — Rock and Roll Over
 1976: Mott the Hoople — Shouting and Pointing
 1977: April Wine — Live at the El Mocambo
 1977: Kiss — Love Gun
 1977: Kiss — Alive II
 1977: Brownsville Station — Brownsville Station
 1978: Ace Frehley — Kiss — Ace Frehley
 1978: Foghat — Stone Blue
 1981: Michael Stanley — North Coast
 1982: Peter Frampton — The Art of Control
 1983: Fastway — Fastway
 1984: Triumph — Thunder Seven

 1983: NRBQ — Tapdancin’ Bats
 1985: Alcatrazz — Disturbing the Peace
 1985: Icon — Night of the Crime
 1986: Pretty Maids — Future World
 1987: Anthrax — Among the Living
 1987: Ace Frehley — Frehley's Comet
 1987: Loudness — Hurricane Eyes
 1987: Fastway — Trick or Treat
 1989: Ace Frehley — Trouble Walkin'
 1990: Robin Trower — In the Line of Fire
 1993: Kiss — Alive III
 1994: Buddy Guy — Slippin’ In
 1995: John McLaughlin — Promise
 1996: Carl Perkins — Go Cat Go!
 1996: Buddy Guy — Live: The Real Deal
 1998: Brian May — Another World
 2007: Lez Zeppelin — Lez Zeppelin
 2009: The Everybody — Avatar
 2010: Claire Stahlecker Band — Never Stop Lovin' You

Звукорежиссёры
Музыкальные продюсеры США
Персоналии по алфавиту